Das Mercer Tennis Classic 2019 war ein Tennisturnier für Damen in Macon, Georgia. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s World Tennis Tour 2019 und fand vom 22. bis 27. Oktober 2019 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2019
Tennisturnier in Macon (Georgia)